Girei – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Girej –  cittadina della Russia europea meridionale